Jonas Lie (1833-1908) est un écrivain norvégien. Il fait partie des écrivains les plus importants de Norvège.
 Jonas Lie (1880-1940), peintre américain d'origine norvégienne.
 Jonas Lie (1899-1945), petit-fils du précédent,  est un policier et homme politique norvégien. Il fut ministre de la police dans le gouvernement collaborationniste de Quisling lors de la Seconde Guerre mondiale.